El término Lenny puede referirse, en esta enciclopedia:

 Lenny Leonard, personaje de la serie Los Simpson.
 Lenny Kravitz, cantante estadounidense.
 Lenny (2001), álbum de Lenny Kravitz.
 Lenny Wolf, vocalista de la banda Kingdom Come.
 Lenny, una versión estable de Debian GNU/Linux.
 Lenny, una de las 54 especies de Neopets.
 Lenny, película de 1974 del director Bob Fosse, basada en la vida de Lenny Bruce.
 Lenny Bruce, comediante en vivo estadounidense.
 Lenny de la Rosa, actor, modelo y bailarín cubano.
 Lenny Santos, guitarrista del grupo de bachata Aventura.
 Lenny Corona, jugador de futbol americano.